Die Handball-Regionalliga 2003/04 startete wie in den Vorjahren mit sechs Staffeln, die von den fünf Regionalverbänden gemeinsam organisiert wurden. Die sechs Meister stiegen in die 2. Bundesliga auf:

Regionalliga Nord 

 Die HSG 02 Bielefeld und die Ibbenbürener SpVg 08 wechselten in die Regionalliga West. Zudem schied der TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck aus der HSG 02 Bielefeld aus. Diese spielte als HSG Bielefeld weiter.

Regionalliga Nordost 

 Die SG Wilhelmsburg und der TSV Ellerbek wechselten in die Regionalliga Nord.

Regionalliga West 
Hauptartikel: Handball-Regionalliga West 2003/04

 Der TVE Bad Münstereifel zog seine Mannschaft während der Saison zurück, so dass die Spiele des TVE nicht gewertet wurden.
 Die HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim wechselte in die Regionalliga Südwest.

Regionalliga Mitte 

 Die SG TMBW Berlin wechselte in die Regionalliga Nordost.

Regionalliga Südwest 

 Der TV Kirchzell wechselte in die Regionalliga Süd.

Regionalliga Süd 

 Der VfB Forchheim wechselte in die Regionalliga Mitte.

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Nord
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Nordost
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga West
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Mitte
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Südwest
 Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Süd
 Handball-Archiv
 SIS Handball-Ergebnisdienst

Handballsaison 2003/04